La Coupe des nations UNCAF 2003 sert à qualifier trois équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 2003.

Phase finale 

Costa Rica, Guatemala, Salvador qualifiés pour la Gold Cup 2003. Honduras qualifié pour un match de barrage contre le second de la zone caraïbe.

2003
Événement sportif international au Panama
Compétition de football au Panama
UNCAF
2003 au Panama